Coiffure de faux cheveux : perruque ;
 Notion de sociologie inventée par Dalton Melville (interactionniste) expliquant la nécessité d'avantages pour les employés d'une société de façon à maintenir une cohésion.
 Travail en perruque.